Eumesembrinella — рід двокрилих комах родини каліфорид (Calliphoridae).

Види 
 E. benoisti (Séguy, 1925)
 E. cyaneicincta (Surcouf, 1919)
 E. quadrilineata (Fabricius, 1805)
 E. randa (Walker, 1849)

Примітки 

Каліфориди
Роди двокрилих